nano – przedrostek jednostki miary o symbolu n oznaczający mnożnik 0,000 000 001 = 10−9 (jedna miliardowa)
 nano (program) – uniksowy edytor tekstu
 nano-FTIR – nanospektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera
 Nano-ITX – format miniaturowej płyty głównej
 Fatos Nano – albański polityk, trzykrotnie premier, ekonomista
 Tata Nano – czterodrzwiowy, czteromiejscowy samochód koncernu Tata Motors
 Nano (kryptowaluta) – bezprowizyjna kryptowaluta, w której pełne potwierdzenie transakcji odbywa się poniżej jednej sekundy